Виа́на-ду-Каште́лу (, []) — город и морской порт в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета. Численность населения — 36,7 тыс. жителей (город), 88,6 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входят в экономико-статистический регион Северный регион и субрегион Минью-Лима. По старому административному делению входил в провинцию Минью.

Расположение 
Город расположен в 335 км на север от столицы Португалии города Лиссабон на берегу Атлантического океана в устье реки Лима.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Каминья
 на востоке — муниципалитет Понте-де-Лима
 на юге — муниципалитет Барселуш, Эшпозенде
 на западе — Атлантический океан

Население

История 
Король Португалии Афонсу III основал город в 1253 году, назвав его Виана. В XVI веке порт города приобрел важное значение как один из главных портов, из которого португальские исследователи выходили делать свои открытия. Наиболее примечательные здания города относятся к этой эпохе. Местный фольклор относится к числу самых богатых в стране.

Достопримечательности 
 Памятник местному фольклору у вокзала.
 Базилика на горе Санта Люсия.
 Фуникулер к этой базилике.
 Судно «GIL EANNES» — плавучая больница, превращенная в музей.
Мост Гюстава Эйфеля через реку Лима.
 На площади Республики 1 января 2009 года был установлен памятник уроженцу Виана-ду-Каштелу путешественнику Диого Альваресу Коррейя (Карамуру) и его жене Екатерине Парагвассу. Автор монумента — Жозе Родригес ().

Транспорт 
Морской порт. Железнодорожная станция. Автострады Виана-ду-Каштелу — Понте-да-Барка (A27), Порту — Каминья (A28), N13, N202.

Районы

Известные уроженцы 
 Фагундес, Жуан Алвариш (около 1460—1521) — португальский мореплаватель, исследователь.

Фотогалерея

Города-побратимы 
Виана-ду-Каштелу состоит в дружеских взаимоотношениях со следующими городами-побратимами:

См. также 
 Виана-ду-Каштелу (округ)
 Муниципалитеты округа Виана-ду-Каштелу
 Районы округа Виана-ду-Каштелу
 Граф Виана-ду-Каштелу

Примечания

Ссылки 
 Русскоязычное фотоописание города Виана-ду-Каштелу и окрестностей
  Официальный сайт муниципалитета на португальском языке

Муниципалитеты округа Виана-ду-Каштелу
Города Португалии